Collecephalus är ett släkte av svampar. Collecephalus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Collecephalus